Дике:
 Дике — богиня правды в древнегреческой мифологии.
 99 Дике — астероид в Солнечной системе.

Персоналии 
 Дике, Виллем-Карел — голландский врач-педиатр.
 Дике, Тонто (род. 1985) — нигерийская актриса, певица, фотомодель и телевизионная персона.